De Arab Nations Cup 1964  was de tweede editie van de Arab Nations Cup en werd georganiseerd door Koeweit. Het toernooi werd voor de eerste keer gewonnen door het voetbalteam uit Irak.

Gekwalificeerde teams

Eindstand

Wedstrijden

Externe link
 Details in RSSSF

Arab Nations Cup
Voetbal in 1964
Voetbal in Koeweit
Sportevenement in Koeweit